Мено има више значења:
 Мено (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Мено (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома